Hell's Kitchen puede referirse a:
 El barrio Hell's Kitchen de Manhattan.
 La canción instrumental Hell's Kitchen del grupo de Metal progresivo Dream Theater.
 El videojuego Hell's Kitchen.
 La película Hell's Kitchen de 1939.
 La película Hell's Kitchen de 1998.
 La novela Hell's Kitchen de Jeffrey Deaver.
 El programa de televisión Hell's Kitchen.